Мари-Жюли Клари (; 26 декабря 1771, Марсель — 7 апреля 1845, Флоренция) — жена Жозефа Бонапарта, брата Наполеона. Королева-консорт Неаполя (1806—1808), королева-консорт Испании (1808—1813).

Биография 
Мари-Жюли Клари родилась в семье марсельского торговца шелком Франсуа Клари и его второй жены Франсуазы Розы Соми. У Жюли была младшая сестра Дезире (1777—1860), которая в 1798 году вышла замуж за Жана Бернадота и стала королевой Швеции.

1 августа 1794 года Жюли вышла замуж за Жозефа Бонапарта, старшего брата Наполеона. У них родились три дочери, две из которых достигли взрослого возраста:
 Жюли-Жозефина (1796—1796),
 Зенаида (1801—1854), замужем за своим кузеном Шарлем-Люсьеном, сыном Люсьена Бонапарта;
 Шарлотта (1802—1839), замужем за своим кузеном Наполеоном-Луи, сыном Луи Бонапарта.

В 1806—1808 годах правила с мужем в Неаполитанском королевстве. С 1808 по 1813 была королевой-консортом Испании. После изгнания из Испании и Франции супруги долгое время жили в Америке, затем вернулись в Европу.

Образ в кино 
 «» (Италия, 1938) — актриса Лаура Солари
 «» (Франция, 1942) — актриса 
 «» (США, 1954) — актриса 
 «Наполеон: путь к вершине» (Франция, Италия, 1955) — актриса

Примечания

Литература 
 Manuel Ríos Mazcarelle, Reinas de España, Casa de Borbón, I, Alderabán, El legado de la historia, Madrid, 1999, 1ª edición, ISBN 84-88676-57-3, p. 291.

Ссылки 
 Генеалогия Бонапартов 

Жюли
Жюли
Супруги монархов Неаполя